Rosetti puede hacer referencia a:

Personas 

Antonio Rosetti; compositor y contrabajista italiano.
Antonio Rosetti o Rossetti; escultor italiano.
Constantin Alexandru Rosetti; revolucionario rumano.
Emilio Rosetti; ingeniero italiano.
Gino Rosetti; futbolista italiano.
José Rosetti; futbolista y entrenador italiano que jugó en Chile y dirigió la selección de dicho país.
Manuel Rosetti; militar argentino.
Maria Rosetti; activista política valaco-rumana nacida en Inglaterra.
Roberto Rosetti; árbitro de fútbol italiano.
Theodor Rosetti; escritor, periodista y político rumano que ejerció el cargo de primer ministro de Rumania.

Lugares 
C. A. Rosetti, municipio del condado de Buzău, Rumania.
C. A. Rosetti, municipio del condado de Tulcea, Rumania.
Piaţa Rosetti, pequeña plaza de Bucarest, Rumania.